Slaughter bezeichnet folgende US-amerikanische Filme:
 Slaughter (1972), ein Film mit Jim Brown und Rip Torn in den Hauptrollen
 Slaughter (2009), ein Film von After Dark Films

Slaughter ist der Name folgender Bands:
 Slaughter (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Slaughter (kanadische Band), kanadische Death-Metal-Band

Slaughter ist der Familienname folgender Personen:
 A. J. Slaughter, polnischer Basketballspieler
 Anne-Marie Slaughter (* 1958), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Charles D. Slaughter, US-amerikanischer Astronom
 D. French Slaughter (1925–1998), US-amerikanischer Politiker
 Enos Slaughter (1916–2002), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Gill Slaughter (1908–2001), US-amerikanischer Arzt und Autor
 Gabriel Slaughter (1767–1830), US-amerikanischer Politiker
 John Brooks Slaughter (* 1934), US-amerikanischer Elektroingenieur und Direktor der National Science Foundation
 John Slaughter (1944–2010), britischer Bluesrock- und Jazz-Gitarrist
 Karin Slaughter (* 1971), US-amerikanische Schriftstellerin
 Louise Slaughter (1929–2018), US-amerikanische Politikerin
 Marcus Slaughter (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mark Slaughter (* 1964), US-amerikanischer Musiker
 Nugent Slaughter (1888–1968), US-amerikanischer Filmtechniker
 Paul Slaughter (* 1938), US-amerikanischer Rundfunkmoderator und Fotograf
 Roger C. Slaughter (1905–1974), US-amerikanischer Politiker
 Susan Slaughter (* 1945), US-amerikanische Klassik-Trompeterin
 Tod Slaughter (1885–1956), englischer Schauspieler
 Vivian Dettbarn-Slaughter (* 1955), US-amerikanische Musikpädagogin, Pianistin, Sängerin und Komponistin
 Walter Slaughter (1860–1908), englischer Dirigent und Komponist
 William B. Slaughter (1797–1879), US-amerikanischer Politiker

Slaughter bezeichnet als Ortsname:
 Slaughter (Louisiana), Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Mount Slaughter, Berg im Ellsworthland, Antarktika